Человек-зверь  — роман Эмиля Золя, написанный в 1890 году.
 Человек-зверь  — фильм режиссёра Жана Ренуара, снятый в 1938 году по одноимённому роману Эмиля Золя.